75-й юбилейный выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 5 по 12 марта 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017. Победу одержал колумбийский велогонщик Серхио Энао.

Участники 
В гонке приняло участие 22 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 французских проконтинентальных команд. Всего на старт вышли 175 гонщиков. До финиша доехал 131 спортсмен.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1229,5 километра. Старт находился в Конфлан-Сент-Онорине и финиш — традиционно в Ницце. Четвёртый этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 

Также за этапы

Лидеру генеральной классификации после каждого этапа также начислялось по 10 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2017 году
Март 2017 года